Jakobsberg (Jacobsberg) heißen folgende geographischen Objekte:

 Jakobsberg (Beverungen), Ortsteil der Stadt Beverungen im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Jakobsberg (Oschersleben), Ortsteil der Stadt Oschersleben (Bode) im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Jakobsberg (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Jakobsberg (Bremen-Hastedt), Ortslage, siehe Hastedt#Sport
 Jakobsberg, Wohnplatz der Stadt Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Jakubowo (Olsztyn), Ortschaft im Stadtteil Wojska Polskiego der Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jakobsberg (Gemeinde Mühlen), Katastralgemeinde von Mühlen (Steiermark)
 Jakobsberg (Basel), Genossenschaftssiedlung in Basel, Schweiz
 Jakobsberg (Schweden), Hauptort der Gemeinde Järfälla

Erhebungen:

 Jakobsberg, deutscher Name des Jakab-hegy, 602 m, höchster Berg des Westmecseks in Ungarn
 Jakobsberg (Ulmen), 549 m, Berg in der Vulkaneifel bei Ulmen, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Jacobsberg (Osterhagen), 363 m, Erhebung im Harzvorland bei Osterhagen, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Jakobsberg (Rheinhessen), 273 m, Erhebung bei Ockenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Jakobsberg (Porta Westfalica), 235 m, Erhebung nahe Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Jakobsberg (Amshausen), 216 m, bei Steinhagen-Amshausen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Jacobsberg (Wuppertal), 209 m, Erhebung in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Jacobsberg (Calvörde), 127 m, Erhebung nahe Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Jakobsberg, einer der Sieben Hügel Bambergs, Bayern
 Jakobsberg (Mainz), Hügel der Zitadelle Mainz in Mainz, Rheinland-Pfalz

Bauten:
 Abtei St. Jakobsberg, ehemalige Benediktinerabtei auf dem Mainzer Jakobsberg (Zitadelle)
 Kloster Jakobsberg, Kloster auf dem Jakobsberg in Rheinhessen
 Jakobsbergerhof, ehemaliges Klostergut und jetziges Golfhotel bei Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

sowie:

 Jakobsberg (Naturschutzgebiet), bei Steinhagen-Amshausen im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Jakobsberg (Naturschutzgebiet, Rheinhessen), bei Ockenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Jakobsburg (Begriffsklärung)